Кре́пкое — топоним:

 Крепкое (ранее Черкез-Кермен) — ныне не существующее село в Бахчисарайском районе Крыма.
 Крепкое (ранее Сасык-Кыят) — село в Красноперекопском районе Крыма.
 Крепкое — озеро в Республике Алтай, Россия.